Le nom Drummond, d'origine écossaise, peut désigner :

Personnes 

 Alice Drummond (1928-2016), actrice américaine ;
 Andre Drummond (1983- ), basketteur américain ;
 Archibald Drummond (1915- ), joueur de rugby britannique ;
 Barnard Drummond Clarkson (1836-1909), pasteur, explorateur et homme politique australien ;
 Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), poète brésilien ;
 Denis Drummond (1955-2021), écrivain franco-écossais ;
 Desmond Drummond (1958-2022), joueur de rugby à XIII anglais d'origine jamaïcaine ;
 Don Drummond (vers 1932-1969), musicien jamaïcain ;
 Flora Drummond (1878-1949), suffragette britannique ;
 George Alexander Drummond (1829-1910), homme d'affaires et homme politique canadien d'origine écossaise ;
 Sir Gordon Drummond (1772-1854), militaire et administrateur colonial britannique ;
 Grace Drummond-Hay (1895-1946), journaliste britannique ;
 Greg Drummond (1989- ), curleur écossais ;
 Henry Drummond (1786–1860), banquier et cofondateur de l’Église catholique-apostolique ;
 Henry Maurice Drummond-Hay (1814-1896), ornithologue britannique ;
 Henry Home-Drummond-Moray (1846-1911), soldat, homme politique et propriétaire terrien écossais.
 Henry Drummond (1851–1897), professeur d'université, biologiste, évangéliste, écrivain et conférencier écossais ;
 Jack Drummond (1891-1952), biochimiste britannique ;
 James Drummond (4e comte de Perth) (1648-1716), personnalité politique britannique ;
 Jervis Drummond (1976- ), footballeur costaricien ;
 Jock Drummond (1870-1935), footballeur écossais ;
 John Drummond (1934-2006), homme d'affaires britannique ;
 Jon Drummond (1968- ), athlète américain ;
 Louis Drummond, comte de Melfort, (1722-?), militaire français de la maison de Drummond ;
 Michaela Drummond (1998), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Mitchell Drummond (1994-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Orlando Drummond (1919-2021), acteur brésilien ;
 Peter Drummond, physicien néo-zélandais ;
 Peter Drummond, officier supérieur australien ;
 Roberto Drummond (1933-2002), écrivain brésilien ;
 Ryan Drummond (1973- ), acteur et clown américain ;
 Tim Drummond (1941- ), musicien américain ;
  .

Pseudonyme 
 Ivor Drummond, auteur britannique de roman policier.

Lieux

Antarctique 
 , Terre du Roi-Édouard-VII
 , Terre de Graham

Canada 
 Le comté de Drummond, au Québec ;
 Drummond, municipalité régionale de comté du Québec ;
 Drummondville, ville canadienne au Québec ;
 Drummond, ancienne circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Drummond, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Drummond, un ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada de 1829 à 1838 ;
 Drummond, circonscription électorale fédérale du Québec ;
 Drummond, village du Nouveau-Brunswick ;
 la paroisse de Drummond, district de services locaux du Nouveau-Brunswick ;
 la rue Drummond, artère de Montréal (Québec) ;
 Drummond/North Elmsley, canton formé de la fusion des cantons de Drummond et de North Elmsey ;
 Drummond, communauté du canton d'Otonabee–South Monaghan, en Ontario.

États-Unis 
 Drummond (Idaho), cité
 , village et special taxing district
 , communauté non-incorporée sur l'île du même nom
 , canton civil
 Drummond (Montana), ville
 Drummond (Oklahoma), ville
 , ville
 , communauté non-incorporée et census designated place
 Drummond Town, en Virginie, ancien nom d'Accomac
 Lac Drummond, Virginie
 , Michigan

Royaume-Uni (Irlande-du-Nord) 
 Drummond, (Comté d'Armagh), bien communal du Comté d'Armagh
 Drummond (Comté de Tyrone), bien communal du comté de Tyrone
 
 , ancienne gare

Autres 
 , à l'ouest de 
 , ville
 , ville
 (4693) Drummond, astéroïde

Autres 
 Le Drummond Castle, paquebot britannique;
 Bulldog Drummond, personnage de romans policiers;
 Bulldog Drummond (film, 1929)
 le , clan écossais;

Voir aussi 
 Drummond-Arthabaska, ancienne circonscription électorale provinciale du Québec (Canada);
 Drummond—Arthabaska, ancienne circonscription électorale fédérale du Québec (Canada);

Patronyme écossais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de toponyme